Interferencija (eng. interference: miješanje, upletanje prema interfere < starofran. s’entreferir: sraziti se, sukobiti se) je općenito križanje, zalaženje jednoga u drugo, miješanje s nečim, utjecanje na što, sukobljivanje, preklapanje (interferencija interesa, utjecaja, stilova, ukusa). Izraz inteferencija je višeznačan:
 interferencija (jezik) je individualno i nehotično preuzimanje glasovnih, morfoloških, sintaktičkih i leksičkih elemenata ili značajki iz jednoga jezika u drugi pri jezičnom kontaktu i dvojezičnosti (na primjer kada se u hrvatskome prema francuskom izgovara [miļö'] mjesto [mὶļe:], ili kada govornik hrvatskoga njemačku riječ Rede izgovara [re'de] a ne [re:'də] ili pak u francuskome mjesto je vais à l’école kaže je vais dans l’école prema hrvatskom idem u školu i slično). Česte interferencije dovode do jezičnoga kalka i posuđivanja.
 interferencija valova, u fizici, je međudjelovanje dvaju ili više valova (redovito jednake valne duljine) koji istodobno prolaze kroz isti prostor. Zbiva se kod svih valova (elastičnih, elektromagnetskih, mehaničkih valova na vodi) i općenito kod svih periodičkih gibanja.

Izvori